Die Waldau wird als gebräuchliches Quartier im Stadtteil IV Kirchenfeld-Schosshalde und dem statistischen Bezirk Beundenfeld geführt. Es grenzt an die Quartiere Hinterer Schermen und Schermenwald und bildet die Stadtgrenze zu Ostermundigen.

Im Jahr 2019 waren im Quartier 48 Einwohner gemeldet, davon 18 Schweizer und 30 Ausländer.

Es besteht vor allem aus dem Areal mit Kliniken und Einrichtungen der Universitären Psychiatrische Dienste Bern (UPD), die ihren Ursprung 1855 in der Irren-, Heil- und Pflegeanstalt Waldau haben.

Die Waldau-Kapelle dient als Veranstaltungsort für Patienten, Mitarbeiter und interessierte Personen. Auch ein Psychiatrie-Museum ist dort eingerichtet.

Bereits ab 1765 befand sich auf dem Gelände das «Ausserkrankenhaus» – damals noch vor den Toren der Stadt. Ein «Siechenhaus» zur Unterbringung von Aussätzigen und unheilbar Kranken aus dem 13. Jahrhundert, ein 1498 eingerichtetes «Blatternhaus» für Syphiliskranke und ein 1749 eingerichtetes «Tollhaus» wurden dort zusammengefasst und dem Inselspital unterstellt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Berner Gebräuchliches Quartier Stadtteil IV